Raschka ist der Name folgender Orte:
 Raška (Stadt), ein Ort in Serbien
 Okrug Raška, ein Bezirk in Serbien
 Raška (Fluss), ein Fluss in Serbien
 Raška Gora, ein Ortsnamen in Bosnien-Herzegowina

Raschka ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadius Raschka (1975–2015), deutscher Songwriter und Produzent
 Chris Raschka (* 1959), amerikanischer Buchautor und Illustrator
 Robert Raschka (1847–1908), Architekt und Architekturmaler
 Rudolf Raschka (1907–1948), Landwirt und sudetendeutscher Politiker
 Walter Raschka (1891–1971), österreichischer Architekt 

Siehe auch:
 Raška